Ратешти има више значења:

 Ратешти (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Ратешти (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Ратешти (Сату Маре), насеље у округу Сату Маре у Румунији
 Општина Ратешти (Арђеш), општина у округу Арђеш у Румунији